Taz (rivier), een rivier in West-Siberië
Taz (schiereiland), een schiereiland in West-Siberië
Tasmanian Devil (Taz), een tekenfilmfiguur van Warner Bros
Tijdelijke Autonome Zone, een anarchistische bijeenkomst
Theater Aan Zee, een jaarlijks theaterfestival in Oostende
die tageszeitung, een Duits dagblad
Trnavské automobilové závody, een Slowaakse auto- en onderdelenfabrikant